Rumunjska:
 Moneasa (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Moneasa (rijeka), rijeka